M106 bzw. M 106 steht für:
 Messier 106, Spiralgalaxie im Sternbild Jagdhunde
 M106 mortar carrier, ein mobiler Mörserträger der US-Army auf Basis des M113

M106